Shelby County je název devíti okresů ve Spojených státech amerických:
 Shelby County (Alabama) – okres státu Alabama
 Shelby County (Illinois) – okres státu Illinois
 Shelby County (Indiana) – okres státu Indiana
 Shelby County (Iowa) – okres státu Iowa
 Shelby County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Shelby County (Missouri) – okres státu Missouri
 Shelby County (Ohio) – okres státu Ohio
 Shelby County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Shelby County (Texas) – okres státu Texas